Bosch, német családnév
 Hieronymus Bosch (1450 körül –1516) németalföldi festő
 Bosch csoport, 1886-ban Stuttgartban alapított cégcsoport
 Bosch Congress Rental  Network, nemzetközi Kongresszusi Kölcsönző Hálózat